Sand lahko pomeni ime več krajev:
 Sand, Francija
 Sand, Madžarska